

Miejscowości w Polsce 
 Ignatówka – wieś w woj. lubelskim, w pow. biłgorajskim, w gminie Biłgoraj 
 Ignatówka – wieś w woj. podlaskim, w pow. suwalskim, w gminie Jeleniewo
 Ignatówka – nieistniejąca kolonia na Wołyniu.